Коптевы (Коптеевы) — древние русские дворянские роды, происходящих от дворянского рода Горины.

Опричником Ивана Грозного (1573) числился Нечай Коптеев.

В Гербовник внесены две фамилии Коптевых:

 Коптевы, предки которых вёрстаны поместным окладом (1606) и внесёны в VI часть дворянской родословной книги Костромской губернии. (Герб. Часть VIII. № 30).
 Потомство Прокопия Григорьевича Коптева, писанного в списке детей боярских (1680) (Герб. Часть X. № 84). Этот род Коптевых внесён в VI часть родословной книги Курской губернии.

Третий ведет начало от воеводы на Алешне Даниила Коптева (1652—1653) и внесён в VI часть родословной книги Тульской губернии. Егорьевский уездный судья, коллежский асессор Григорий Андреевич Коптев внесён (07.12.1815) в III часть родословной книги Рязанской губернии.

Описание гербов

Герб Коптевых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение двух печатей с гербами представителей рода Коптевых: 

 Герб Коптева: в серебряном поле щита, изображены стоящий на черной земле человек в синем одеянии, держащий в руках лук с натянутою тетивой и вложенной стрелою и целится в зеленоватую птицу с распростёртыми крыльями, сидящую на коричневом камне. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом, без шейного клейнода. Цветовая гамма намёта не определена. На намёте изображены две птицы с распростёртыми крыльями, головою обращённые друг к другу.
 Герб Коптева: в серебряном  поле щита, изображен коричневый барабан, а над ним серебряная звезда. Щит увенчан дворянским шлемом (дворянская корона на нём отсутствует), без шейного клейнода. Нашлемник: два знамени, между которыми изображены два тюльпана. Щитодержатели: два воина в чалмах и в накидках,  стоящие на фигурной виньетке.

Герб. Часть VIII. № 30. 
Герб рода берущего начало в Костромской губернии внесён в VIII ч. Общего Гербовника (стр. 30) и имеет следующее описание: В щите, имеющем зеленое поле, изображён серебряный якорь, обращённый кольцом вниз (изм. польский герб Котвица). Щит увенчан шлемом с дворянской на нем короной и страусовыми перьями. Намёт на щите зелёный, подложен серебром.

Герб. Часть X. № 84. 
Герб рода берущего начало в Курской губернии помещён в Общий Гербовник (ч. X, стр. 84) и имеет следующее описание: Щит разделён на 3 части, из коих в верхней пространной части, в золотом поле, изображено чёрное орлиное крыло и на нем серебряная шестиугольная звезда. Во 2-й части, в серебряном поле, якорь натурального цвета. В 3-й части, в голубом поле, выходящая из облак рука с подъятым вверх мечом, облачённая в серебряные латы (польский герб Малая Погоня). Щит увенчан шлемом с дворянской на нём короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите серебряный, подложен голубым. Щитодержатели: два льва.

Известные представители 
 Коптев Дружина - подьячий старого двора (1627), отставлен (1628).
Коптев Леонтий Третьякович - Тульский городовой дворянин (1627-1629).
Коптев Матвей Семёнович - воевода в Крапивне (1646-1649), московский дворянин (1658-1668) (ум. 1669)
Коптев Прокофий Семёнович - московский дворянин (1640-1658), воевода в Лебедяни (1648-1650) (ум. 1666).
Коптев Данила - воевода в Алешне (1652-1653).
Коптев Прокофий - дьяк (1658).
Коптев Никифор Андреевич - стряпчий (1658).
Коптев Андрей Семёнович - московский дворянин (1658-1677) (ум. 1677)
Коптев Нехороший Андреевич - московский дворянин (1658).
Коптев Никифор Иванович - московский дворянин (1683).
Коптевы: Савва Иванович, Иван Никифорович, Игнатий Тимофеевич, Даниил Евтропьевич, Иван и Андрей Игнатьевичи - стряпчие (1692).
Коптевы: Тимофей Карпович и Григорий Петрович - московские дворяне (1692).
Коптев, Алексей Алексеевич (1779 или 1782 — после 1834) — русский поэт и прозаик;
 Коптев, Василий Иванович (ум 1888) — автор статей по коннозаводству;
 Коптев, Дмитрий Иванович (1820—1867) — русский поэт и переводчик;
 Коптев, Юрий Николаевич (род. 1940) — бывший Генеральный директор Роскосмоса.

Родословная

Коптевы (Костромская губерния) 
 Коптев, Алексей Алексеевич (1779 или 1782 — после 1834) — русский поэт и прозаик;

Коптевы (Тульская губерния) 
 Коптев, Василий Иванович (ум 1888) — автор статей по коннозаводству;
 Коптев, Дмитрий Иванович (1820—1867) — русский поэт и переводчик;

Коптевы (Рязанская губерния)

Первое колено 
 Андрей Федотович Коптев — Секунд-майор.

Второе колено 
 Николай Андреевич Коптев (1) — коллежский асессор.
 Григорий Андреевич Коптев (1) — Год рождения 1745.
Коллежский асессор. Егорьевский уездный судья.
За ним в 1815 состояли 3 души в д. Алексино Егорьевского уезда
7.12.1815 внесен в III ч. родовую книгу Рязанской губернии.
Жена: купеческая дочь Прасковья Степановна.

Третье колено 
 Степан Григорьевич Коптев (3) — родился в 1780 г.
Титулярный советник. Коломенский уездный казначей (1879). Кавалер ордена Св. Владимира 4-й степени.
Жена: Екатерина Тимофеевна.
 Николай Григорьевич Коптев (3) — родился в 1790 году.
Марфа Григорьевна Коптева(3).
Родилась в 1795 году.
Муж: майор Прокофий Трофимович Цуканов (Р. 1776).
Наталья Григорьевна Коптева(3).
Умерла молодой до 1815.
Надежда Григорьевна Коптева(3).
Родилась в 1798 году.

Литература

Ссылки 
 Общий гербовник
 Список дворянских родов, внесённых в Общий гербовник Всероссийской империи
 История Русских Родов
 Список жертв политических репрессий

Примечания 

Шляхетские роды герба Котвица
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Малая Погоня